Pour la vie peut désigner :
 Pour la vie, un soap opera australien.
 Pour la vie, un single de la série Nos années pension.
 Pour la vie, une émission de télévision diffusée de 1995 à 1997 sur TF1.
 Pour la vie, roman de la série Journal d'une princesse, écrite par l'auteur américaine Meg Cabot, paru en 2009.
 Pour la vie, une bande dessinée , dessinée par Claudio Stassi et scénarisée par Jacky Goupil, sortie en 2011.
 Pour la vie (За життя), un parti politique ukrainien.

Homonymie de titre